Транкас има више значења:

 Транкас (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Транкас (Зокитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Транкас (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику